Transparens kan avse:

 Transparens (optik) – synonym med genomsynlig och genomskinlig och används för beskrivning av material
 Transparens (musik) – ett musikvetenskapligt ord som betyder genomsynlighet
 Transparens (datalogi) – alla tecken vidarebefordras över en dataförbindelse exakt i den form de inmatats
 Transparens – ett svenskt begrepp som avser insyn och som används både inom politik och näringsliv 
 Transparency International – en organisation med säte i Tyskland vars uppgift är att bekämpa korruptionen i världen